Marta de Armagnac, (1347 - Zaragoza, octubre de 1378), hija del conde Juan I de Armagnac, fue la primera esposa de Juan de Aragón, entonces duque de Gerona, y que será rey (r. 1387-1396) tras el fallecimiento de Marta (que no será por tanto nunca reina consorte). Juan no tuvo con ella más que dos hijas que sobrevivieron, casándose luego todavía siendo duque en 1380 con Violante de Bar, que tampoco le dará descendientes varones, pasando el título a su hermano Martín I (r. 1396-1410).

Orígenes familiares 

Marta era la más joven de tres hermanos. El mayor, Juan II de Armagnac, sucedió a su padre. Su hermana, Juana de Armagnac, se casó con Juan, Duque de Berry.

Nieta por línea materna de Juan de Clermont y de su esposa Juana d'Argies. Juan era hijo del Conde Roberto de Clermont y su esposa Beatriz de Borgoña, señora de Borbón. Roberto era hijo de Luis IX de Francia y Margarita de Provenza.

Por línea paterna sus abuelos fueron Bernardo VI de Armagnac y su esposa Cecilia de Rodez.

Matrimonio y descendencia 

Marta se casa en Barcelona en 1373 con Juan de Aragón, duque de Gerona, futuro Juan I de Aragón, hijo de Pedro IV de Aragón. De este matrimonio nacen :

Infante Jaime de Aragón (1374-1374).
Infanta Juana de Aragón (1375-1407), casada con Mateo I, Conde de Foix.
Infante Juan de Aragón (1376-1376).
Infante Alfonso de Aragón (1377-1377).
Infanta Leonor de Aragón (1378-1410), casada con Manuel II de la Chica, Señor de la Casa de la Chica y Alcaide del Alcázar de Jaén.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Armagnac
Sepultados en el Monasterio de Poblet